Цымбалист () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Цымбалист, Василий Арсентьевич (род. 1935) — советский и российский учёный.
 Цымбалист, Иван Елисеевич (1911—1960) — командир взвода партизан, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Цымбалист, Эндрю (род. 1947) — американский экономист, специалист в области экономики спорта.

См. также 
 Цимбалист
 Цымбал
 Цымбалюк
 Цымбаларь